Mendonca ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Mendonca (* 1949), indische Theologin
 Eleonora de Mendonca (* 1948), brasilianische Leichtathletin
 Ivor Mendonca († 2014), guyanischer Cricketspieler

Siehe auch:
 Mendonça